Шпала (нидерл. spalk — подпорка) — опора для рельсов в виде брусьев или железобетонных изделий. 
 Шпала, Вацлав (; 1885—1946) — чешский художник, график и иллюстратор.

См. также 
 Шпаликов
 Шпаликова
 Шпола — город в Черкасской области Украины, административный центр Шполянского района.
 Шпальный гриб
 Шпалль (нем. Spall) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Шпалопропиточный завод
 Шпалозавод — посёлок в Парабельском районе Томской области России.
 Шпалерная улица
 Шпалоподбивочная машина
 Шпальтегольц, Вернер
 Кокчинск (также Шпала и Кокчинское) — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Гобелен (фр. gobelin), или шпалера — один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной односторонний безворсовый ковёр.